Герасимо́вич () — белорусская фамилия; образована от имени Герасим.

Известные носители:
 
 Герасимович, Борис Петрович (1889—1937) — советский астроном.
 Герасимович, Маргарита Сергеевна (род. 1990) — настоящее имя белорусской певицы Дакота.
 Герасимович, Светлана Михайловна (род. 1957) — белорусский политик, председатель Минского областного Совета депутатов 25—26-го созывов, член Совета Республики 5—6-го созывов (с 2012).
 Герасимович, Тадеуш (1896—1945) — поляк, сотрудник германской военной разведки.
 Герасимович, Эльвира Петровна (род. 1925) — советский театровед, актриса, педагог.
 Стеффенсен, Елена (урожд. Герасимович; род. 1970) — советская, белорусская и датская шахматистка.
Топонимы:
 Герасимович — кратер на обратной стороне Луны.

Примечания